Владимир Николаевич Карин-Якубовский (9 ноября 1881, Харьков, Харьковская губерния, Российская империя — 1951) — русский и советский актёр, режиссёр и сценарист.

Биография 
Родился 9 ноября 1881 года в Харькове. Поступил в реальное училище, в связи с его сильной успеваемостью, он окончил его досрочно. В 1903 году дебютировал в русском театре (Белгородский театр), через год перешёл в Харьковский театр. В 1908 году был приглашён в кино и спустя год вышел его первый фильм, между прочим за рубежом, в 1917 году вышел его первый фильм в качестве режиссёра, а в 1923 году — в качестве сценариста.

Скончался в 1951 году.

Фильмография

Актёр 
 1909 — Дмитрий Донской (Франция)
 1910 — Пётр Великий — Лакот
 1912 — Разборчивая невеста — жених
 1915 — Царь Иван Васильевич Грозный
 1916 — Бог правду видит, да не скоро скажет
 1917 —
 Побег Лизы Басовой — супруг Лизы Басовой
 Проклятый
 Семья Обмановых
 1918 —
 Сигнал (короткометражный фильм) — стрелочник
 Царевич Алексей — Александр Данилович Меншиков 
 1919 —
 Девяносто шесть — рабочий
 Мать — Николай Иванович
 1923 —
 Борьба за Ультиматум — комиссар полка
 Семья Грибушиных — Фёдор, рабочий
 1924 —
 В дебрях быта — Сидоров, рабочий
 Долина слёз — Ношу
 1930 — Иуда — мужик

Режиссёр 
 1917 — Спекулянты + сценарист
 1918 — Восстание
 1923 — Беспризорные + сценарист
 1925 — Правда жизни
 1927 — Железом и кровью + сценарист

Сценарист 
 1927 — Солистка его величества

Ссылки 
 Подробная биография.

Актёры России
Актёры СССР
Режиссёры России
Режиссёры СССР
Сценаристы России
Сценаристы СССР